Ке́стхей (, []) — город в юго-западной Венгрии, расположенный в юго-западной части озера Балатон. Старейший из городов по берегам озера.

Население Кестхея по данным на 1 января 2014 год — 20 215 человек.

География и транспорт 

Город расположен примерно в 190 км к юго-западу от Будапешта. Через город проходят железная и автомобильная дороги, идущие вдоль всего северного берега озера. Время в пути на поезде до Будапешта — около 3 часов. На автобусе от автостанции Кестхея до автовокзала Неплигет в Будапеште можно добраться за 2,5 часа.

В городе есть пристань, на которой швартуются как прогулочные суда, так и выполняющие регулярные рейсы по озеру.

История 
См. также История Балатона, История Венгрии

Первое упоминание о городе относится к 1247 году, однако римское поселение существовало на этом месте уже в начале нашей эры. В 1421 году Кестхей получил права города. В 1386 году в городе была построена францисканская церковь, хорошо сохранившаяся, несмотря на неоднократные перестройки до наших дней. В XVIII веке, после изгнания турок в Кестхее, как и в других венгерских городах, развернулось масштабное строительство особняков и церквей, главным образом в стиле барокко. В 1745 году был возведён дворец Фештетичей, ставший главной достопримечательностью города.

Достопримечательности 
 Дворец Фештетичей — одна из самых больших венгерских усадеб. Сооружён в 1745 году, перестроен в 1887 году. Вокруг усадьбы разбит красивый парк.
 Городская ратуша. Находится на центральной площади города, прекрасный образец барочной архитектуры XVIII века.
 Колонна св. Троицы. Воздвигнута в 1770 году, находится в центре главной площади.
 Церковь францисканцев. Построена в 1386 году в стиле поздней готики, в период турецкого господства превращена в крепость, после изгнания турок была реставрирована. Неоднократно перестраивалась, в 1880 году к ней пристроена колокольня.
 Музей Георгикон. Находится в неоклассическом здании 1797 года, экспозиция рассказывает об истории сельского хозяйства Венгрии.
 Музей озера Балатон. Посвящён флоре и фауне Балатона, а также Киш-Балатона — заповедника, расположенного рядом с городом.

Население

Города-побратимы

Известные уроженцы 
 Эржебет Бёшке Шимон (1909—1970) — первая представительница Венгрии ставшая королевой красоты Мисс Европа (1929).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Кестхей 

Города Венгрии